Календа — итальянская фамилия, топоним, термин.

Известные носители 
 Календа, Карло (род. 1973) — итальянский предприниматель и политик.
 Календа, Констанс (XV век—?) — итальянский хирург.

Топоним 
 Календа — река в юго-западном Крыму (Севастополь), левый приток реки Чёрная.
 Календа — ряд порогов на реке Кунене в Анголе

Другое 
 Календа — в Западной и Восточной Пруссии осенние приношения пастору и органистам.

См. также 
 Календы